То́йкино () — село в Азнакаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Тойкинского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от антропонима татарского происхождения «Туйкә» (Туйка).

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Стярле при впадении в неё реки Чалпаймас, в 2,6 км к югу от города Азнакаево.

История 
Тойкино являлось поселением башкир-вотчинников Юрмийской волости и казённых крестьян. Известно с 1764 года, по другим данным — с 1765 года.

В дореволюционных источниках также упоминается под названием Аблаева. В сословном отношении до 1860-х годов жители относились к башкирам-вотчинникам и государственным крестьянам. Основными   занятиями   жителей являлись земледелие и скотоводство, был распространён мельничный промысел. 

Во время проведения III ревизии (1762 год) в деревне Тойкиной, Стерли тож были учтены ясачные татары в количестве 103 душ мужского пола. По IV ревизии (1782 год) — 128 ревизских душ ясачных татар.  

В 1795 году (V ревизия) были учтены 10 башкир-вотчинников и 310 ясачных татар, а в 1816 году — 4 башкира-вотчинника и «припущенных башкирцами Юрмийской волости на вечность по договору из платежа 40 рублей» 128 ревизских душ ясачных татар, а также 6 — башкир-припущенников. В 1834 году (VIII  ревизия) были учтены 2 ревизские души тептярей, «проживающие с согласия башкир в муллинском звании», 17 башкир-припущенников, 137 государственных крестьян. В 1850 году были учтены 21 башкир-припущенник, 167 государственных крестьян. 

«Общий регистр 1856 года» уточнил сословный состав деревни: 33 башкира, 43 мещанина, 336 государственных крестьян.

В 1859 году были учтены 35 башкир-припущенников, 189 государственных крестьян

По данным переписи 1897 года, в деревне Тойкино Бугульминского уезда Самарской губернии проживали 813 жителей (412 мужчин и 401 женщина), в том числе 809 мусульман.

«Земской учёт 1900—1901 годов» зафиксировал 804 ясачных татарина в 136 дворах.

В начале  XX века в селе действовали 2 мечети (одна из мечетей — до 1939 годп), 2 мектеба, 5 водяных мельниц. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1551 десятин.

До 1920 года село входило в Азнакаевскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 года в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 1930 года в Тумутукском, с 1931 года в Азнакаевском, с 1963 года в Альметьевском, с 1965 года в Азнакаевском районах.

До 2010 года в селе действовала школа (здание построено в 1930-е годы).

В 1931 году в селе был организован колхоз им. Сталина. С 1998 года был реорганизован в СХПК "Туйка", в 2001 году вошёл в состав Товарищества на вере "Мухамедъяров и Ко" (село Уразаево).

Население 
 Численность населения, источник.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 93%.

Экономика 
Жители села работают преимущественно в обществе с ограниченной ответственностью «Чалтаймас», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Инфраструктура 
В селе действуют дом культуры (с 1980 года), фельдшерско-акушерский пункт, библиотека.

Вдоль села проходит автомобильная дорога регионального значения «Бугульма — Азнакаево».

Религиозные объекты 
С 2006 года в селе начала действовать мечеть.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Тойкино//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 94
 
 

Населённые пункты Азнакаевского района